Ráz může mít více významů:
 ráz (fonetika) – označení souhlásky
 ráz těles – označení pro náraz (srážku) těles
 zpětný ráz
 rázy neboli zázněje – jev vyskytující se při skládání kmitání nebo u vázaných kmitů
 ráz – označující charakter (např. ráz krajiny neboli krajinný ráz)
 ráz (taxonomie) (angl. strain) – taxonomická kategorie poddruhové úrovně používaná v mikrobiologii

Související články 
 raz – označuje jedničku (obvykle při počítání raz, dva, tři, …)
 Ráž

Externí odkazy